Lake Tanglewood ist der Name folgender geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orten:
 Lake Tanglewood (Texas), Ort im Randall County

Seen:
 Lake Tanglewood (Illinois), Stausee im Marshall County
 Lake Tanglewood (See, Texas), Stausee im Randall County

Siehe auch:
 Tanglewood Lake